Unidade Padrão Fiscal (sigla UPF) é um indexador que corrige as taxas cobradas pelos estados brasileiros, como IPVA, ICMS.

Abaixo os valores da Unidade Padrão Fiscal (UPF) do estado de Rondônia (RO).

Ver também

 UFIR
 IPVA  
 ICMS
 ISSQN
 ICMS

Impostos do Brasil